Le tournoi de tennis de Zagreb 2008 se déroule du 25 février au 3 mars. C'est la  du tournoi.

Déroulement 
Lors du , Ivo Karlović, tête de série  et récent demi-finaliste à Rotterdam, est sorti par l'Ukrainien Serhiy Stakhovsky. Fabrice Santoro, blessé, abandonne au  de sa rencontre contre Olivier Rochus. Nicolas Mahut, tête de série , fait les frais du très bon retour de Mario Ančić, alors qu'Andreas Seppi, avant-dernière tête de série, est éliminé par le sud-africain Rik De Voest. Ivan Ljubičić passe tranquillement.

En 1/8 de finale, le Français Gilles Simon, tête de série , se fait sortir par Robin Haase, alors que Marin Čilić,  de finaliste surprise du dernier Open d'Australie, et tête de série , perd en 2 sets face à Simone Bolelli, qui n'avait jamais atteint de quarts de finale sur le circuit professionnel. Ivan Ljubičić et Janko Tipsarević sont les seules têtes de série rescapées.

En quarts de finale, la surprise du tournoi, Serhiy Stakhovsky, vient à bout de Janko Tipsarević, en 3 sets, et atteint pour la  de sa carrière des demi-finales sur le circuit professionnel, tout comme Simone Bolelli, qui sort Olivier Rochus. Ivan Ljubičić et Mario Ančić atteignent eux aussi les demies.

En demi-finales, le duel des surprises du tournoi voit s'imposer Serhiy Stakhovsky contre Simone Bolelli, alors que dans l'autre match, Ivan Ljubičić sort son compatriote Mario Ančić, et atteint sa  à Zagreb en 3 ans, et sur les 3 éditions du tournoi.

En s'imposant en finale contre un joueur classé 184 places au-dessus de lui, Serhiy Stakhovsky signe un exploit rare dans le tennis. Lucky loser, il devient le premier joueur repêché dans un tournoi à gagner un titre depuis 1991. Alors qu'Ivan Ljubičić grimpe de deux places au classement, l'Ukrainien monte 86 places et se positionne en  mondiale, son meilleur classement.

Faits marquants 
 C'est la  où le tournoi se déroule sur dur (contre moquette précédemment).
 Serhiy Stakhovsky remporte son  en simple face à Ivan Ljubičić.
 En double, Paul Hanley et Jordan Kerr remportent le titre face à Christopher Kas et Rogier Wassen. Il s'agit de leur  et  respectifs.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Articles connexes 
 Saison 2008 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Zagreb

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2008
Zagreb
Sport en Croatie en 2008
Tennis en février 2008
Tennis en mars 2008